Alcarràs kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcarràs (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alcarràs (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar